Football Against Racism in Europe (FARE) — сеть, которая борется против расизма и ксенофобии в  европейском футболе.

Она была основана в Вене, Австрия, в феврале 1999. Сеть получила поддержку со стороны UEFA, FIFA и Европейской комиссии.

История организации 
 1997: как часть «Европейского года против расизма» Европейская комиссия поддержала разных проектов, связанных с футболом
 февраль 1999: создание сети FARE в Вене.

Ссылки 
 http://www.fifa.com/aboutfifa/worldwideprograms/news/newsid=107117.html 
 FARE  , , , 
   FARE contact in Poland in former soviet republics  , , , 
 Chas Newkey-Burden's article about anti-semitism in football 
 FARE в России! 

Футбольная субкультура